Lada Classic 1984 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 7 по 15 января 1984 года в Уоррингтоне, Англия. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Тони Мео со счётом 9:8. В решающем фрейме финального матча Мео имел отличные шансы на победу — ему надо было забить только простой жёлтый, но прямо во время удара один из зрителей крикнул «Вперёд, Тони!», сбив тем самым концентрацию внимания игрока. Тони промахнулся, а Дэвис сделал клиренс и выиграл таким образом матч.

В этом году турнир впервые прошёл под статусом рейтингового.

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1984 год в снукере